Castrogiovanni – antico nome di Enna

Persone
 Castrogiovanni – cognome italiano
 Attilio Castrogiovanni (1908-1978) – politico italiano
 Claudio Castrogiovanni (1969) – attore italiano
 Giovanni Castrogiovanni (1818-1878) – presbitero italiano
 Ivan Castrogiovanni (1989) – giocatore di calcio a 5 italiano
 Martín Castrogiovanni (1981) – rugbista a 15 italiano